Ghan kan syfta på:

 Ghan (georgiska) – en bokstav i det georgiska alfabetet
The Ghan – ett passagerartåg i Australien

Se även
Gan
Gahn